Движе́ние — понятие, охватывающее в самом общем виде всякое изменение и превращение; в механике — изменение положения во времени и в пространстве.

Определение 
В европейской традиции понятие движения семантически дифференцировано: оно может быть «движением вообще», стоя в ряду с такими понятиями, как «пространство», «время» или «энергия», механическим перемещением, у него может быть направленность, оно может отражать качественное изменение, развитие (прогресс, регресс) и т. д.

В диалектическом материализме движение — объективный способ существования материи, её абсолютный неотъемлемый атрибут, без которого она не может существовать и который не может существовать без неё; согласно данному мировоззрению движение абсолютно, а покой относителен, так как является движением в равновесии.

Для движения как для онтологической основы бытия, постулируется та же неуничтожимость и вечность, как и для самого бытия. Появившись вместе с бытием, оно не останавливается, и поэтому невозможно снова его сотворить.

Релятивизм абсолютизирует движение, в то время как элеаты его вовсе отрицают (см. стрела Зенона, дихотомия, Ахиллес и черепаха). На основании осознания движения не только как механического процесса построены законы диалектической логики.

Виды и формы 

Движение существует в разнообразных формах. Разнообразие форм движения как атрибута материи определяет многообразие форм организации материи.

Фридрих Энгельс на разных уровнях системной организации материи выделил несколько основных форм движения:
 физическая (механическое, тепловое движение, электромагнитные, гравитационные, атомные и ядерные процессы, движение элементарных частиц и т. п. — Подвижность электронов и ионов; Динамика (физика), Кинематика, Физическая кинетика);
 химическая (изменение свойств и структуры тел в химических реакциях вследствие превращения молекул — Молекулярно-кинетическая теория, Химическая кинетика, Химическая термодинамика)
 биологическая (охватывает все жизненные процессы — Движение (биология); в медико-фармацевтическом аспекте — Фармакокинетика, Фармакодинамика, Метаболизм)
 социально-общественная (включает в себя процессы общественной жизни, а также мышления — Общественное движение (социология))
 географическая (пространственное перемещение)
Энгельс также указывает на преемственную связь между всеми формами движения материи: высшие формы не сводимы к низшим, но обязательно их подразумевают.
Каждая из них имеет свои специфические особенности и посредством своего качественного своеобразия не может быть сведена к другой или какой-то одной «универсальной» форме. Однако все формы движения неразрывно связаны между собой, могут взаимно превращаться друг в друга (например, электромагнитная — в тепловую и механическую; а сама температура [теплового движения] представляет собой просто меру интенсивности молекулярного движения).

См. также 
 Система отсчёта
 Относительность
 Движение (математика)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Онтология
Философские термины